

Carriera

Club

Colleferro
Cresce nel settore giovanile della Forte Colleferro: nella prima stagione (2017-18) gioca con i giovanissimi élite segnando 38 gol; nella stagione successiva si divide tra Under 17 provinciale (dove segna 36 gol) e Serie B.
Il 6 ottobre 2018 esordisce con la maglia della Forte Colleferro nel campionato cadetto, nelle prima partita di campionato vinta 3-5 con il San Paolo Cagliari. Il 6 gennaio seguente segna la sua prima rete in serie B ai danni dello Sporting Juvenia e, il 19 aprile, mette a segno la sua prima doppietta contro il club Roma futsal. Conclude la sua prima stagione tra i professionisti con 5 reti realizzate.

Cybertel Aniene
Il 22 agosto 2019 viene comunicato il suo passaggio alla Cybertel Aniene. Durante la stagione si divide tra under 17 élite, under 19 nazionale e Serie A.
Nella stessa stagione esordisce nella massima serie di Futsal italiano contro il Pesaro Fano.
Dopo qualche mese, la sua prima titolarità in Serie A contro la Sandro Abate Five Soccer.

Alma Salerno
Il 18 dicembre 2020 viene ceduto in prestito all'Alma Salerno, società militante nel girone F di serie B. Due giorni dopo, fa il suo esordio con la squadra granata nella vittoria per 6 a 2 ai danni dello Junior Domitia, segnando il gol del momentaneo 5-2.

Note

Collegamenti esterni